Seseli venosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Seseli venosum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
venosum